Saint-Bazile ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Bazile, Département Haute-Vienne

als Namensbestandteil:
 Saint-Bazile-de-la-Roche, Département Corrèze
 Saint-Bazile-de-Meyssac, Département Corrèze